

Председатель деревни 
Председателем деревни на 2021 год является Дмитрий Денисенко

О деревне 

Антополь () — деревня в Солтановском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 18 км на запад от Речицы, в 2-х км от железнодорожной станции Демехи, в 68 км от Гомеля.

Гидрография 
Река Ведрич (приток Днепра).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В посёлке 22 жилых дома (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной, близкой к широтной ориентации, улицы. Застройка — деревянные дома усадебного типа.

Экология и природа 
Около деревни есть залежи железняка.

История 
Основан в XIX веке, как фольварк, владение поручика Буденовского и в 1876 году площадь составляла 647 десятин земли. Входил в состав Ровенскослободской волости Речицкого уезда Минской губернии.

В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечесвтвенной войны на фронтах погибли 6 жителей посёлка. В 1959 году деревня находилась в составе совхоза «Демехи» с центром в деревне Солтаново.

До 31 июля 2007 года в составе Демеховского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 22 двора, 29 жителей.

Динамика 
 1908 год — 18 жителей.
 1930 год — 23 двора, 114 жителей.
 1959 год — 140 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 22 двора, 29 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района